Sylvius von Frankenberg ist der Name folgender Personen:

* Sylvius von Frankenberg und Proschlitz (1732–1795), deutscher Generalmajor
 Sylvius Eberhard von Frankenberg und Ludwigsdorf (1682–1764), deutscher Rittergutsbesitzer, Oberamtmann und Hofbeamter, siehe Sylvius Eberhard von Franckenberg
 Sylvius Friedrich von Frankenberg und Ludwigsdorff (1728–1815), deutscher Hofbeamter und Minister
 Sylvius Karl von Frankenberg und Ludwigsdorf (1689–1775), deutscher Hofbeamter und Universitätskanzler